Bianco – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kalabria, w prowincji Reggio di Calabria
 Esmé Bianco –  angielska aktorka
 Umberto Zanotti Bianco – włoski archeolog, pisarz, publicysta, senator dożywotni